Немцово — название населённых пунктов в России:

 Немцово — деревня в составе города Владимира Владимирской области.
 Немцово — деревня в городском округе Домодедово Московской области.
 Немцово — деревня в Сафоновском районе Смоленской области.
 Немцово — деревня в Лесном районе Тверской области.
 Немцово — деревня в Ржевском районе Тверской области.
 Немцово — село в Заокском районе Тульской области.
 Немцово — деревня в Одоевском районе Тульской области.
 Немцово — до 1922 г. название деревни Радищево в Малоярославецком районе Калужской области.